Села:
 Котелянка — Житомирська область, Бердичівський район
 Котелянка — Хмельницька область, Полонський район